Arges steht für:
 Arges (Kyklop), ein Kyklop der griechischen Mythologie 

Argés steht für:
 Argés, spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha (Provinz Toledo)
 Argés, Ortsteil der spanischen Gemeinde Valle de Manzanedo in der Provinz Burgos (Autonome Gemeinschaft Kastilien-Léon)